IO (w dystrybucji międzynarodowej jako: EO) – film Jerzego Skolimowskiego
 kod ISO esperanto
 kod IATA Hewa Bora Airways